Lạng Sơn (provincie)
Lạng Sơn (stad)
Lạng Sơn (Nghệ An)